Нефернефруатон-ташерит ( — «Прекрасное совершенство Атона»; ташерит означает «младшая») — древнеегипетская царевна из XVIII династии, четвёртая дочь фараона Эхнатона и его главной жены Нефертити.

Биография 

Нефернефруатон-ташерит родилась на 8 или 9 год правления отца фараона Эхнатона в его новообразованной столице Ахетатоне. Определённо, царевна появилась на свет до 12 года правления отца, поскольку уже запечатлена в одной из сцен. Она была четвёртой среди единокровных старших сестёр Меритатон, Макетатон, Анхесенпаатон и младших Нефернефрура, Сетепенра. Имя Нефернефруатон-ташерит повторяет новое имя её матери, данное ей на 5 год правления Эхнатона, с уточнением ташерит, то есть «младшая».

Одним из ранних упоминаний царевны является фреска (приблизительно 9 год правления Эхнатона) из амарнского дворца. Нефернефруатон-ташерит восседает на подушке рядом с сестрой Нефернефрурой. Также Нефернефруатон-ташерит изображена в ряде гробниц Амарны и на некоторых памятниках. На перевезённом позже в Гелиополь основании памятника упоминаются Атон, Эхнатон и его дочери Анхесенпаатон и Нефернефрура-ташерит.

В гробнице Хуйи — главного управляющего при вдовствующей царице Тии — Нефернефруатон-ташерит изображена в семейной сцене на северной стене. В левом регистре представлены Эхнатон, Нефертити с четырьмя дочерьми, а в правом регистре — Аменхотеп III, царица Тия и царевна Бакетатон. В сцене одаривания в гробнице дворцового распорядителя покоев  (12 год царствования) Нефернефруатон-ташерит изображена со своими сёстрами (исключая Сетепенру). Также в сцене награждения  царевна присутствует рядом с окном явлений, откуда царственная чета одаривает первого прислужника Атона. В следующей сцена этой же гробницы Нефернефруатон-ташерит вместе с родителями подносит цветы Атону.

Нефернефруатон-ташерит вместе с сёстрами Меритатон и Анхесенпаатон показаны в сцене оплакивания Макетатон (ок. 14 год правления) в царской гробнице Амарны. Их младшие сёстры Нефернефрура и Сетепенра отсутствуют.

Последние годы 
Точных сведений о последних годах жизни царевны нет. Считается, она скончалась раньше восшествия на трон Тутанхамона и Анхесенппатон. Вероятно, её похоронили в камере α гробницы Эхнатона в Амарне.

Имеются предположения о возможной идентификации Нефернефруатон-ташерит с соправительницей Эхнатона Нефернефруатон, чья личность остаётся спорной. Принцесса не была замужем, чтобы именоваться «возлюбленная супругом», и не имела возможности вступать в право наследования раньше старших сестёр.

В 2019 году Профессор Валери Ажено из Университета Квебека (Монреаль) выдвинула гипотезу, что под именем Нефернефруатон скрываются сразу две сестры — Меритатон и Нефернефруатон-ташерит.

Родословная

Примечания 

Принцессы Древнего Египта
Персоналии XVIII династии Египта
Амарнский период